Juris Doctor
 JD – kod IATA linii Japan Air System
 J.D. Edwards
 JD.com
 J.D. Power
 JD Motorsport
 JD-British store provider